Money for Nothing kan syfta på:

 Money for Nothing (Darin Zanyar-låt) – en låt framförd av Darin
 Money for Nothing (Dire Straits-låt) – en låt av den brittiska rockgruppen Dire Straits